Por Laranja Mecânica pode estar à procura de:
 Laranja Mecânica, romance de Anthony Burgess
 Laranja Mecânica, filme de Stanley Kubrick, baseado no romance homônimo
 Laranja Mecânica, apelido da Seleção de futebol dos Países Baixos

Desambiguação